Натуральне число 1952
 1952 рік до нашої ери
 1952 рік нашої ери